José – prenome maschile spagnolo, corrispondente all'italiano Giuseppe
 José – film del 2018 diretto da Li Cheng
 José – cratere lunare
 José – album di J Balvin del 2021